Das Monte Carlo Classic 2006 fand vom 4. bis 9. Dezember 2006 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 25. Das Preisgeld betrug 31.000 US-Dollar.

Natalie Grinham sicherte sich den Turniergewinn, nachdem sie im Finale die Vorjahressiegerin Vanessa Atkinson mit 9:2, 9:6 und 9:2 besiegt hatte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2006
WSA World Tour 2006/07